Entgasung steht für:

 Ausgasen, das selbständige Austreten von Gasen aus flüssigem oder festem Material
 Entgasung, die gesteuerte Entfernung von Gasen und anderer flüchtiger Substanzen wie Lösemittel oder Feuchtigkeit aus Flüssigkeiten und Festkörpern
 die thermo-chemische Abspaltung von Gasen bei hohen Temperaturen, siehe Pyrolyse